Белавский, Пётр Иванович — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей.
 Белавский сельсовет — административно-территориальное образование и упразднённое муниципальное образование  в Воротынском районе Нижегородской области России